hrabstwo Winston (ang. Winston County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Winston (ang. Winston County) w USA, w stanie Missisipi